Days Before the Day è il quarto album degli Yuppie Flu, pubblicato dalla Homesleep Music nel 2003.

Tracce

Note

Collegamenti esterni